Cap Disappointment (cap de la déception) ou Cape Disappointment peut désigner plusieurs caps :
 Cap Disappointment à l'embouchure du fleuve Columbia sur la côte ouest de l'État de Washington aux États-Unis,
 Parc d'État du cap Disappointment, un parc d'État,
 Phare du cap Disappointment, un phare,
 Station des garde-côtes du cap Disappointment, une station des garde-côtes américains,
 Cap Disappointment au sud de la Géorgie du Sud,
 Cap Disappointment dans les îles Orcades du Sud,
 Cap Disappointment en Antarctique.